«Promiscuous» () — другий сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Loose». Випущений 9 травня 2006 року лейблом DreamWorks.

Відеокліп 

Кліп за бажанням Фуртаду позбавлений сюжетної лінії, а зосереджується лише на танцях з фліртом.

Списки композицій 

Британський CD-сингл #1
 «Promiscuous» (Radio Edit) — 3:41
 «Crazy» (Radio 1 Live Lounge Session) — 3:24

Британський CD-сингл #2
 «Promiscuous» (Radio Edit)
 «Undercover»
 «Promiscuous» (JoSH Desi Remix)
 «Promiscuous» (Video)

Digital download
 «Promiscuous» — 3:39
 «Crazy» (Radio 1 Live Lounge Session) — 3:23

EP
 «Promiscuous (Album version)» — 4:02
 «Crazy» — 3:24
 «Promiscuous (The Josh Desi Remix)» — 4:28

Американський «The Remixes» digital Download
 «Promiscuous» (Crossroads Mix) — 3:53
 «Promiscuous» (The Josh Desi Remix) — 4:28
 «Promiscuous» (Crossroads Mix Instrumental) — 3:53
 «Promiscuous» (The Josh Desi Remix Instrumental) — 4:28
 «Promiscuous» — 4:02
 «Crazy» (Radio 1 Live Lounge Session) — 3:23

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на Youtube.

Сингли 2006
Сингли Неллі Фуртаду
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100